

Persone 
Benedicto Zacconi, noto anche come Benedetto Zacconi (1910-1944) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Ermete Zacconi (1857-1948) – attore italiano
 Ines Cristina Zacconi (1875-1955) – attrice teatrale italiana
 Ludovico Zacconi (1555-1627) – compositore italiano

Altro 

 Zacconi – nobile stirpe altomedievale della Rezia